Die Ykkönen 2000 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 63. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1936. Sie begann am 28. April und endete am 20. August 2000.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten in zwei Gruppen zu je 10 Teams zunächst jeweils zwei Mal gegeneinander. Danach wurde die Liga geteilt. Die jeweils besten fünf Vereine spielten anschließend in der Aufstiegsrunde jeweils einmal gegeneinander. Der Erste stieg in die Veikkausliiga 2001 auf, der Zweite konnte über die Play-offs aufsteigen.

Die fünf schlechtesten Vereine der Hauptrunde spielten in der zweigeteilten Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Die beiden letzten Teams stiegen danach in die Kakkonen ab. Die beiden Drittletzten der Abstiegsrunde konnten sich über die Relegation den Klassenerhalt sichern.

Teilnehmer

Hauptrunde

Gruppe Süd

Gruppe Nord

Aufstiegsrunde 
Die besten fünf Teams aus der Hauptrunde spielten in einer einfachen Runde um den Aufstieg. Die Vereine erhielten Zusatzpunkte gemäß ihrer Platzierung in der Hauptrunde (1. Platz = 5 Punkte, 2 Platz = 3 Punkte, 3. Platz = 2 Punkte, 4. Platz = 1 Punkt und 5. Platz = 0 Punkte.)

Play-offs 

|}
Atlantis stieg in die Veikkausliiga auf.

Abstiegsrunde

Gruppe Süd 
Die Mannschaften auf den Plätzen Sechs bis Zehn aus der Hauptrunde spielten in einer doppelten Runde gegen den Abstieg. Die Punkte und Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden übernommen.

Gruppe Nord 
Die Mannschaften auf den Plätzen Sechs bis Zehn aus der Hauptrunde spielten in einer doppelten Runde gegen den Abstieg. Die Punkte und Ergebnisse aus der Hauptrunde wurden übernommen.

Relegation 

|}
Beide Vereine blieben in ihren bisherigen Ligen.

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com
 Ykkönen 2000 soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2000
2000